

A cometa LONEOS corrispondono le diverse comete scoperte nell'ambito del programma Lowell Observatory Near-Earth-Object Search, appunto abbreviato con LONEOS.

Comete periodiche numerate
 150P/LONEOS
 159P/LONEOS
 182P/LONEOS
 201P/LONEOS
 267P/LONEOS
 315P/LONEOS
 316P/LONEOS-Christensen – cometa co-scoperta da Eric J. Christensen
 328P/LONEOS-Tucker – cometa co-scoperta da Roy A. Tucker
 343P/NEAT-LONEOS – cometa co-scoperta dal programma NEAT
 359P/LONEOS

Comete periodiche non numerate
 P/1999 RO28 LONEOS
 P/2000 S3 LONEOS
 P/2001 OG108 LONEOS
 P/2004 A1 LONEOS
 P/2004 VR8 LONEOS
 P/2005 GF8 LONEOS
 P/2005 SB216 LONEOS
 P/2005 XA54 LONEOS-Hill – cometa co-scoperta da Richard Erik Hill

Comete non periodiche
 C/2001 G1 LONEOS
 C/2002 R3 LONEOS
 C/2005 EL173 LONEOS
 C/2006 S3 LONEOS
 C/2007 F1 LONEOS